faza G2 – faza białek w cyklu komórkowym
 Gnutella2 – protokół p2p
 Extreme-G 2 – komputerowa gra wyścigowa
 typ widmowy G2 – tym widmowy gwiazd o temperaturze 5000–6000K
 gwiazda G2 – gwiazda położona w pobliżu centrum Galaktyki